Dynamite:
 Dynamite — шестой студийный альбом британской группы Jamiroquai.
 Dynamite — четвёртый сингл с альбома Тайо Круза Rokstarr.
 Dynamite — песня южно-корейской группы BTS.